Knittel est un patronyme qui peut désigner :
Cyril Knittel (né en 1974), un scénariste, dessinateur et coloriste de bandes dessinées français ;
Eric Knittel (né en 1983), un rameur allemand ; 
John Knittel (1891-1970), un écrivain suisse.

Homonymie de patronyme